Zaun bezeichnet:
 Zaun, eine Form der Einfriedung
 Zaun (Film), dänischer Kurzfilm von Hilke Rönnfeldt (2021) 

Zaun ist der Familienname folgender Personen:
 Hansotto Zaun (1930–2018), deutscher Mediziner, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität des Saarlandes
 Harald Zaun (* 1962), Wissenschaftsjournalist

Zaun ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Deutschland:
 Zaun (Argenbühl), Einzelhof im Gemeindeteil Göttlishofen von Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg 
 Zaun (Chorin), Wohnplatz der Gemeinde Chorin, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Zaun (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Zaun (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Zaun (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Zaun (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling (bei Mühldorf am Inn), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Zaun (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Zaun (Tann), Ortsteil des Marktes Tann (Niederbayern), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Zaun (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

in Österreich:
 Zaun (Gemeinde Eberstalzell), Ort in der Gemeinde Eberstalzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Zaun (Gemeinde Handenberg), Ortschaft der Gemeinde Handenberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Zaun (Gemeinde Manning), Ortschaft der Gemeinde Manning, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Zaun (Gemeinde Kleinzell), Ortschaft der Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Zaun an Zaun, deutscher Fernsehfilm
 Zaunpfahl (Begriffsklärung)